Kittlitz (Lauenburg), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Kytlice (Duits: Kittlitz), een plaats in Tsjechië

Personen
Heinrich von Kittlitz, een Duitse zoöloog